Banca Comercială Română, banc de Romania
 BCR Open Romania (de l'acrònim de Banca Comercială Română), torneig anual de tennis que es disputa a Bucarest (Romania)
 Bibiographic Center for Research, xarxa de biblioteques nord-americana integrada a l'OCLC
 Receptor dels limfòcits B (del nom en anglès B-Cell Receptor), proteïna receptora lligada als Limfòcit B|limfòcits B
 Gen BCR (del nom en anglès Breakpoint Cluster Region), gen humà localitzat en el cromosoma 22